Норреа — научное название, которое в зависимости от автора может относиться к разных ботаническим таксонам:
  — род растений семейства .
  — название, которое входит в синонимику рода  семейства .
  — название, которое входит в синонимику рода  семейства .